Miejscowości w USA:
 Terry – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Terry – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Prairie
Gminy w USA:
 Terry () – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Terry () – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Terry () – w stanie Teksas
Osoby o imieniu Terry:
 Terry Pratchett
 Terry Gilliam
 Terry Shahab – indonezyjska piosenkarka
 Terry Owen – ojciec Michaela Owena
Osoby o nazwisku Terry:
 John Terry – piłkarz angielski
 John Terry – amerykański aktor